Pinggéra ist der Name von
 Friedrich Pinggéra (1876–1940), Marinegeneralstabsarzt
 Karl Pinggéra (* 1967), Kirchenhistoriker